Бун може да се отнася за:
 Хора
 Дениъл Бун (1732-1820), американски пионер

 Градове в САЩ
 Бун (Айова)

 Окръзи в САЩ
 Бун (окръг, Айова)
 Бун (окръг, Арканзас)
 Бун (окръг, Западна Вирджиния)
 Бун (окръг, Илинойс)
 Бун (окръг, Индиана)
 Бун (окръг, Кентъки)
 Бун (окръг, Мисури)
 Бун (окръг, Небраска)